Leos () steht für:

Griechische Mythologie:

 Leos (Eponym), attischer Heros und Namensgeber der Phyle Leontis
 Leos (Herold), ein Pallantide, der sein Volk an Theseus verriet

Familiennamen:

 Devan Leos (* 1998), US-amerikanischer Schauspieler 

Vornamen: 
 Leos Carax (* 1960), französischer Filmregisseur

Sonstige:
 Leo Club, eine Jugendorganisation